DRIGGU , cunoscut anterior ca Caio Sael (născut la 15 iunie 2002 )  este un artist vizual brazilian cunoscut pentru munca sa în diferite forme de expresie artistică . Este actorul din filmul Fatal Trigger.

La 14 ani, a devenit interesat de fotografie și, de atunci, explorează diverse forme de expresie artistică. DRIGGU este un artist vizual talentat, care se remarcă prin creativitatea și priceperea sa în diferite domenii ale artei. Pe lângă fotografie, este cunoscut și pentru abilitățile sale în pictură, desen și design grafic. Arta sa este inspirată de diferite influențe culturale și mișcări artistice, cum ar fi suprarealismul și arta urbană. 

În 2019, DRIGGU a avut ocazia să-și extindă orizonturile artistice acționând în filmul brazilian Fatal Trigger, regizat de actorul însuși. Filmul, care a fost lansat în 2021, este un thriller care urmărește povestea unui tânăr cu probleme de interacțiune cu lumea exterioară. Pe lângă cariera sa artistică, DRIGGU este cunoscut pentru prezența sa online. 

El menține o prezență puternică pe rețelele de socializare, unde își împărtășește arta și interacționează cu fanii săi. Comunitatea sa de adepți crește în fiecare zi și este considerat una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații de artiști plastici brazilieni.

Surse

linkuri externe 

 https://everipedia.org/gatilho-fatal

 http://www.letrasdemusica.com.br/c/caio-sael/
 https://www.immub.org/artista/caio-sael/
Museum of the Person collection

Brazilieni în viață
Nașteri în 2002
Nașteri pe 15 iunie
Artiști brazilieni